Rücker, Ruecker:
 Anja Rücker
 Annika Rücker
 Joachim Rücker
 Reinhold Rücker Angerstein

Se även 
 Rucker
 Rückersköld, en svensk adelsätt som tidigare hette Rücker
 Anna Maria Rückerschöld (Rücker)

Efternamn